Тимківський Георгій Федорович — дворянин, синолог, мандрівник, дипломат і письменник.
 Тимківський Іван Федорович — український письменник і перекладач XVIII—XIX століття.
 Тимківський Андрій Юхимович (псевдонім — Ратмиров,  2 (14) жовтня 1884 Єлисаветград — 26 лютого 1967, Ужгород), актор героїчного плану і режисер.
 Садовська-Тимківська Тетяна Федорівна — українська театральна актриса.